Kammarstycke kan avse:

Vapen 
Enkelt bakstycke – bakre del av eldrör som håller patronläget. Se bakstycke.
Roterande kammarstycke – cylinder med flera patronlägen bakom eldrör.
Se revolverkanon för roterande kammarstycke som funktionsprincip. 
Se cylindermagasin för roterande kammarstycke som vapenmagasin.

Annat 
Kammarstycke – ett musikstycke. Se kammarmusik

Förgreningssidor
Vapen
Kammarmusik